La Temporada 2021 del Campeonato Mundial de Supersport fue la vigesimotercera temporada del Campeonato Mundial de Supersport, pero la vigesimoquinta teniendo en cuenta las dos celebradas bajo el nombre de Serie Mundial de Supersport.

El campeón defensor, el italiano Andrea Locatelli, no defendió su título debido a que dio el salto al Campeonato Mundial de Superbikes con el Pata Yamaha WorldSBK Team.

Calendario 
El 30 de noviembre de 2020, Dorna Sports hizo público un calendarío provisional para 2021. En 2021 se mantendra el formato de dos carreras por fin de semana implementado por primera vez en 2020.

Cambios en el calendario debido al COVID-19
 La ronda de los Países Bajos en Assen debía realizarse originalmente del 23 al 25 de abril de 2021. Se pospuso para el 23 de julio al 25 de julio en respuesta a la Pandemia de COVID-19.
 La ronda de Portugal en el Autódromo do Estoril debía realizarse originalmente del 7 al 9 de mayo de 2021. Se pospuso como consecuencia de las restricciones de viaje que actualmente existen en Portugal como respuesta a la Pandemia de COVID-19. El 16 de abril se anunció la nueva fecha del evento, se celebrará del 28 al 30 de mayo, una semana después del comienzo del campeonato en Aragón.
 Una nueva ronda en España fue agregada al campeonato: del 20 al 22 de agosto, el campeonato visitara por primera vez el Circuito de Navarra.
 La ronda de los Australia que debía realizarse en el Phillip Island Grand Prix Circuit fue cancelada debido a las limitaciones de entrada de viajeros que existen en el país a causa de la Pandemia de COVID-19.
 En reemplazó de la ronda Australia, se agregó una nueva ronda en la República Checa, ronda que vuelve al campeonato luego de tres años. Del 6 al 8 de agosto se celebrara la sexta ronda del campeonato en el Autodrom Most, circuito que dubutara en el campeonato.

Pilotos y equipos

Todos los pilotos usan neumáticos Pirelli.

Resultados 

Sistema de puntuación

Campeonato de pilotos

Campeonato de constructores

Véase también 
 Temporada 2021 del Campeonato Mundial de Superbikes
 Temporada 2021 del Campeonato Mundial de Supersport 300

Referencias

Enlaces externos 
 

2021
Motociclismo en 2021